Segue la lista dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara del Campionato FIA di Formula 3, aggiornata alla fine della stagione 2022:

In giallo i piloti arrivati in Formula 1